LS steht als Abkürzung für:

 Landwirtschafts-Simulator, eine Videospielreihe
 Landesinstitut für Schulentwicklung, in Stuttgart
 Landesstraße, Straßen im Südtirol
 Landessynode
 Lang & Schwarz, einer Aktiengesellschaft, die einen Börsenplatz stellt
 U-Bahnhof Langwasser Süd der Nürnberger U-Bahn
 Laser Servo, die Arbeitsweise des Laufwerks von LS-Disketten, siehe SuperDisk
 Lastschrift
 Least Squares, ein mathematisches Standardverfahren, siehe Methode der kleinsten Quadrate
 Lehrstuhl
 Leiterplattenoberfläche, Lötseite von Leiterplatten
 Leitungsschutzschalter, umgangssprachlich Sicherungsautomat
 Lichen sclerosus, Hautkrankheit
 Lietuvos spauda, ein Unternehmen und Kiosk-Kette in Litauen 
 LightScribe, Technologie, um DVD-Rohlinge zu beschriften
 Limited Supervision, eine Betriebsart des europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS
 Liniový Systém, ein Zugbeeinflussungssystem, siehe LS (Zugbeeinflussung)
 Load-Sensing
 Long Snapper, Position im American und Canadian Football
 Schweiz nach dem ICAO-Code
 die britische Fluglinie Jet2.com nach dem IATA-Code
 die postcode area Leeds (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 die Enzyklika Laudato si'
 Leichtschnellzug

LS steht für:
 FC Lausanne-Sport, Schweizer Fußballverein
 Lesotho, nach dem Ländercode der ISO 3166-1
 Lexus LS, Pkw-Baureihe der Marke Lexus
 Lincoln LS, Pkw-Modell
 LS-Studio, ehemaliges kriminelles Unternehmen

LS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Märkischer Kreis (auslaufend)
 Großbritannien: Borehamwood (für Fahrzeuge aus London)
 Irland: County Laois
 Norwegen: Larvik in der Provinz Vestfold

L. S. steht für:
 L. S., loco sigilli oder locus sigilli

Ls steht für:
 Lats, lettische Währung
 Lichtsekunde, siehe Lichtjahr #Definition
 Lichtsperrsignal, siehe Sperrsignal

ls steht für:
 ls (Unix), Unix-Befehl zum Anzeigen eines Verzeichnisinhalts
 .ls, die Top-Level-Domain von Lesotho

Abkürzung